Оркахо-Медьянеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 53,37 км². Население — 263 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Покровителем города считается святой Мартин де Тоурс.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 

Муниципалитеты Саламанки